Meeting de Atletismo Madrid 2011 – mityng lekkoatletyczny, który odbył się 9 lipca w stolicy Hiszpanii – Madrycie. Zawody zaliczane są do cyklu World Challenge Meetings rozgrywanego pod egidą IAAF.

Rezultaty

Mężczyźni

Kobiety

Przypisy

Bibliografia 
 
 
 

2011 w lekkoatletyce
Meeting de Atletismo Madrid
2011 w Hiszpanii